Предчувствие конца:
 Предчувствие конца — роман Джулиана Барнса, вышедший в 2011 году.
 Предчувствие конца (фильм) — вышедший в 2017 году художественный фильм режиссёра Ритеша Батры, являющийся экранизацией одноимённого романа Джулиана Барнса.